Јасикова може бити:

 Велика Јасикова, насељено мјесто града Зајечара, Република Србија
 Мала Јасикова, насељено мјесто града Зајечара, Република Србија